Le Kituro est un volcan du Kivu en République démocratique du Congo situé sur les flancs du Nyiragongo.
 Kituro est un club de rugby à XV belge basé à Schaerbeek.